Ahtiana är ett släkte av lavar. Ahtiana ingår i familjen Parmeliaceae, ordningen Lecanorales, klassen Lecanoromycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Bildgalleri

Källor

Sporsäcksvampar
Ahtiana